Миннеэска (город, Миннесота)
 Миннеэска (тауншип, Миннесота)